Velika nagrada Bahrajna 2012 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 22. aprila 2012 na dirkališču Bahrain International Circuit pri Sahirju. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, tretje pa Romain Grosjean, oba Lotus-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:34,308
| 1:33,527
| 1:32,422
| 1
|-
! 2
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:34,813
| 1:33,209
| 1:32,520
| 2
|-
! 3
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:34,015
| 1:33,311
| 1:32,637
| 3
|-
! 4
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:34,792
| 1:33,416
| 1:32,711
| 4
|-
! 5
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:34,588
| 1:33,219
| 1:32,821
| 5
|-
! 6
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:33,988
| 1:33,556
| 1:32,912
| 6
|-
! 7
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:34,041
| 1:33,246
| 1:33,008
| 7
|-
! 8
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:33,814
| 1:33,660
| 1:33,394
| 8
|-
! 9
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:34,760
| 1:33,403
| brez časa
| 9
|-
! 10
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:34,624
| 1:33,510
| brez časa
| 10
|-
! 11
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:34,552
| 1:33,789
|
| 11
|-
! 12
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:34,131
| 1:33,806
|
| 12
|-
! 13
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:34,601
| 1:33,807
|
| 13
|-
! 14
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:34,372
| 1:33,912
|
| 14
|-
! 15
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:34,466
| 1:34,017
|
| 15
|-
! 16
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:34,852
| 1:36,132
|
| 16
|-
! 17
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:34,639
| brez časa
|
| 21
|-
! 18
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:34,865
|
|
| 22
|-
! 19
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:35,014
|
|
| 17
|-
! 20
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:35,823
|
|
| 18
|-
! 21
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:37,683
|
|
| 19
|-
! 22
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:37,883
|
|
| 20
|-
! 23
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:37,905
|
|
| 23
|-
! 24
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:38,314
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 57
| 1:35:10,990
| 1
| 25
|-
! 2
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 57
| +3,333
| 11
| 18
|-
! 3
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 57
| +10,194
| 7
| 15
|-
! 4
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 57
| +38,788
| 3
| 12
|-
! 5
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 57
| +55,460
| 5
| 10
|-
! 6
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 57
| +57,543
| 10
| 8
|-
! 7
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 57
| +57,803
| 9
| 6
|-
! 8
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 57
| +58,984
| 2
| 4
|-
! 9
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 57
| +1:04,999
| 14
| 2
|-
! 10
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 57
| +1:11,490
| 22
| 1
|-
! 11
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 57
| +1:12,702
| 8
|
|-
! 12
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 57
| +1:16,539
| 13
|
|-
! 13
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 57
| +1:30,334
| 12
|
|-
! 14
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 57
| +1:33,723
| 17
|
|-
! 15
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +1 krog
| 6
|
|-
! 16
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 56
| +1 krog
| 18
|
|-
! 17
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 56
| +1 krog
| 16
|
|-
! 18
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 55
| Izpuh
| 4
|
|-
! 19
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 55
| +2 kroga
| 23
|
|-
! 20
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 55
| +2 kroga
| 20
|
|-
! 21
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 55
| +2 kroga
| 24
|
|-
! 22
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 54
| Vibration
| 15
|
|-
! Ods
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 25
| Predrta guma
| 21
|
|-
! Ods
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 24
| Motor
| 19
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012